В данной статье приведена дискография певца и киноактёра Адриано Челентано, одного из самых успешных итальянских исполнителей.

За всю свою карьеру он выпустил сорок два студийных альбома, больше тридцати сборников, два концертных альбома, один сборник ремиксов, четыре DVD и четыре саундтрека. За свою более чем пятидесятилетнюю карьеру Челентано продал около 150 миллионов дисков.

Исполнитель пел в дуэтах с такими артистами, как Сезария Эвора, Мина Маццини, Нада, Пол Анка, Франко Баттиато, Том Джонс, Джо Кокер, Джованотти, Эрос Рамаццотти и другие.

Альбомы

LP и CD 
{| class="wikitable"
|-
! Год
! Название
! Треклист
! Лейбл
|-
| <center>
| <center>Adriano Celentano con Giulio Libano e la sua orchestra
|
 «Il tuo bacio è come un rock»
 «Desidero te»
 «Piccola»
 «Pronto pronto»
 «Il mondo gira»
 «Blue jeans rock»
 «Personality»
 «Idaho»
 «Ritorna lo shimmy»
 «Teddy girl»
 «Nikita rock»
 «Il ribelle»
| <center>Jolly LPJ 5008
|-
| <center>
| <center>Furore
|
 «Impazzivo per te»
 «A cosa serve soffrire»
 «Giarrettiera rosa»
 «Serafino campanaro»
 «Hei stella»
 «Nessuno crederà»
 «Pitagora»
 «Rock matto»
 «Furore»
 «Che dritta!»
 «Movimento di rock»
 «I ragazzi del juke-box»
| <center>Jolly LPJ 5017
|-
| <center>
| <center>Peppermint twist
|
 «Peppermint twist»
 «La gatta che scotta»
 «Blue jeans rock»
 «Pitagora»
 «Desidero te»
 «Rock matto»
 «Impazzivo per te»
 «Così no»
 «Il ribelle»
 «Che dritta!»
 «Teddy girl»
 «Movimento di rock»
 «Pronto pronto»
 «Nikita rock»
|<center>Jolly LPJ 5021
|-
| <center>
| <center>A New Orleans
|
 «Si è spento il sole»
 «Ciao amore»
 «La mezza luna»
 «Nata per me»
 «Gillie»
 «Aulì Ulè»
 «A New Orleans»
 «Non esiste l’amor»
 «Un sole caldo caldo caldo»
 «Non esser timida»
 «Coccolona»
 «24 mila baci»
|<center>Jolly LPJ 5025
|-
|<center>
|<center>Non mi dir
|
 «Stai lontana da me (Tower of Strength)»
 «Sei rimasta sola»
 «Uno strano tipo»
 «Pregherò (Stand by me)»
 «Grazie, prego, scusi»
 «Capirai»
 «Ciao ragazzi»
 «Non mi dir»
 «È inutile davvero»
 «Le notti lunghe»
 «Il problema più importante (if you gotta make a fool of somebody)»
 «Sabato triste»
 «Non piangerò»
 «Chi ce l’ha con me»
 «Amami e baciami (bonus)»
|<center>Clan, ACC 40002
|-
|<center>
|<center>La festa
|
 «Il ragazzo della via Gluck»
 «Chi ce l’ha con me»
 «Chi era lui»
 «Il problema più importante (If you Gotta Make a Fool of Somebody)»
 «Sabato triste»
 «Non mi dir»
 «La festa»
 «Stai lontana da me (Tower of Strength)»
 «Sei rimasta sola»
 «Uno strano tipo»
 «Pregherò (Stand by me)»
 «Grazie, prego, scusi»
 «Capirai»
 «Ciao ragazzi»
 «Pasticcio in paradiso (bonus)»
|<center>Clan, ACC 40006
|-
|<center>
|<center>Il ragazzo della via Gluck
|
 «Il ragazzo della via Gluck»
 «È inutile davvero»
 «Ciao ragazzi»
 «E voi ballate»
 «Chi ce l’ha con me»
 «Non mi dir»
 «Uno strano tipo»
 «Il mio amico James Bond»
 «La festa»
 «Chi era lui»
 «Sono un simpatico»
 «Il problema più importante (If you Gotta Make a Fool of Somebody)»
 «Due tipi come noi»
 «Ringo»
 «Nessuno mi può giudicare (bonus)»
|<center>Clan, ACC 40007
|-
|<center>
|<center>Azzurro/Una carezza in un pugno
|
 «Una carezza in un pugno»
 «30 donne del west»
 «Canzone»
 «Eravamo in 100.000»
 «Torno sui miei passi»
 «La lotta dell’amore»
 «Azzurro»
 «Più forte che puoi»
 «Tre passi avanti»
 «Un bimbo sul leone»
 «Buonasera signorina»
 «La coppia più bella del mondo»
 «L’angelo custode (bonus)»
|<center>Clan, ACC 40011
|-
|<center>
|<center>Adriano Rock
|
 «L’attore»
 «Non ci fate caso»
 «Come farai»
 «La tana del re»
 «Tutto da mia madre»
 «Napoleone, il cowboy e lo zar»
 «Il grande Sarto»
 «L’ora del boogie»
 «Il filo di Arianna»
 «Miseria nera»
 «Ea (bonus)»
|<center>Clan, BF 501
|-
|<center>
|<center>Le robe che ha detto Adriano
|
 «Lirica d’inverno»
 «Un bimbo sul leone»
 «Chi era lui»
 «La storia di Serafino»
 «Straordinariamente»
 «Il ragazzo della via Gluck»
 «Storia d’amore»
 «Napoleone, il cowboy e lo zar»
 «Una festa sui prati»
 «Mondo in mi 7a»
 «L’uomo nasce nudo»
 «La pelle»
 «Se sapevo non crescevo (bonus)»
|<center>Clan, BF 502
|-
|<center>
|<center>Il forestiero
|
 «Il forestiero»
 «Cosa fai questa sera»
 «Addormentarmi così»
 «Stivali e colbacco»
 «Brutta»
 «Tu scendi dalle stelle»
 «Bianco natale»
 «Santa notte»
 «Natale '70»
 «Jingle Bells»
 «Bambini miei»
|<center>Clan, BFM 700
|-
|<center>
|<center>Er più – Storia d’amore e di coltello
|
 «Tema di Er Più»
 «Una storia d’amore e di coltello»
 «Il valzer della taverna»
 «Er Più (strumentale)»
 «Tema di una storia d’amore e di coltello»
 «Sotto le lenzuola»
 «Una storia come questa»
 «Non lo dico perché non lo so»
 «Er Più»
 «Una storia d’amore e di coltello»
|<center>Clan, BFM 602
|-
|<center>
|<center>I mali del secolo
|
 «Ready Teddy»
 «Un albero di trenta piani»
 «Forse eri meglio di lei»
 «La ballata di Pinocchio»
 «Disse»
 «La siringhetta»
 «L’ultimo degli uccelli»
 «Quel signore del piano di sopra»
|<center>Clan, BFM 701
|-
|<center>
|<center>Nostalrock
|
 «Pennsylvania 65000»
 «Prisencolinensinainciusol»
 «Sul cappello»
 «Send me some lovin'»
 «Guitar boogie (part 1)»
 «Only you»
 «Guitar boogie (part 2)'»
 «Lotta lovin'»
 «I will drink the wine»
 «Tutti frutti»
 «In the mood»
 «We’re gonna move»
 «Cry»
 «Di qua e di là del Piave»
 «Be bop a lula»
 «Shake rattle and roll»
|<center>Clan, CLN 65764
|-
|<center>
|<center>Yuppi du|
 «L’affondamento»
 «La messa»
 «A chi stai pensando?»
 «Và chi c'è»
 «La ballata»
 «La passerella»
 «Such a cold night to-night»
 «La violenza»
 «Do dap»
 «Yuppi du»
 «Il castagnaro»
 «Il finale»
 «Yuppi du»
|<center>Clan, CLN 69120
|-
|<center>
|<center>Svalutation|
 «I want to know (part 1)»
 «Svalutation»
 «La camera „21“»
 «La neve»
 «Uomo macchina»
 «La barca»
 «Ricordo»
 «I want to know (part 2)»
|<center>Clan, CLN 86013
|-
|<center>
|<center>Disco dance|
 «Azzurro»
 «A woman in love — Rock around the clock»
 «Pregherò»
 «Ma che freddo stasera — (Such a cold night tonight)»
 «Don’t play that song (you lied)»
 «Nata per me»
 «Bei tempi»
 «Mondo in Mi 7a»
|<center>Clan, CLN 86026
|-
|<center>
|<center>Tecadisk|
 «When Love…»
 «Yes, I Do»
 «Wartime Melodies»
 «Somebody Save Me»
 «Kiss Me Goodbye»
 «You Can Be Happy»
|<center>Clan, CLN 86033
|-
|<center>
|<center>Ti avrò|
 «Ti avrò»
 «Se vuoi andare vai»
 «Vetrina»
 «Che donna»
 «Lascerò»
 «La moglie, l’amante, l’amica»
|<center>Clan, CLN 20053
|-
|<center>
|<center>Geppo il folle|
 «Geppo»
 «Hello America»
 «Happy to be dancing with you»
 «Che cosa ti farei»
 «(Please) Stay a little longer»
 «Sei proprio tu (Don’t get me wrong)»
|<center>Clan, CLN 20099
|-
|<center>
|<center>Soli|
 «Soli»
 «People»
 «Pay, pay, pay»
 «Io e te»
 «Amore no»
 «Non è»
 «Stivali e colbacco»
 «Medley» (Bonus)
|<center>Clan, CLN 20150
|-
|<center>
|<center>Me, live!|
 «Taparara»
 «Pregherò»
 «Bellissima»
 «Presentazione Orchestra»
 «When love…»
 «Un albero di 30 piani»
 «A woman in love»
 «Rock Around the Clock»
 «Il pallone da Basket»
 «Storia d´amore»
 «Il ragazzo della via Gluck»
 «Svalutation»
 «Azzurro»
 «Kiss me good-bye»
 «Aih! Aih! Rock/Rip It Up»
 «Prisencolinensinainciusol»
 «Ciao ragazzi»
|<center>Clan, CLN 22203
|-
|<center>
|<center>Un po’ artista un po’ no|
 «Un po' artista un po' no»
 «L’orologio»
 «Manifesto»
 «Il tempo se ne va»
 «Una parola non ci scappa mai»
 «Non se ne parla nemmeno»
 «Se non è amore»
 «Spettabile signore»
|<center>Clan, CLN 20201
|-
|<center>
|<center>Deus|
 «Deus»
 «Mi fanno ridere»
 «Crazy Movie»
 «Quando»
 «L’artigiano»
 «L’estate è già qua»
 «Dove vai Jack?»
 «L’ora del rock»
|<center>Clan, CLN 20257
|-
|<center>
|<center>Uh… uh…|
 «Giornata nein»
 «Niente di nuovo»
 «Conto su di te»
 «Solo»
 «Uh uh»
 «Jungla di città»
 «Uomo»
 «La donna di un re»
|<center>Clan, CLN 20324
|-
|<center>
|<center>Atmosfera|
 «Atmosfera»
 «Splende la notte»
 «Prima pagina»
 «Dipendera da te»
 «Sound di verita»
 «Bel giovane»
 «Madonna mia»
 «Cammino»
|<center>Clan, CLN 20380
|-
|<center>
|<center>I miei americani|
 «Il contadino»
 «Michelle»
 «Bisogna far qualcosa»
 «Sono un fallito»
 «Fumo negli occhi»
 «Maledetta televisione»
 «Susanna»
 «Questo vecchio pazzo mondo»
 «Il cantante folle»
 «Cara baby»
 «Sei nel mio destino»
|<center>Clan, CLN 20445
|-
|<center>
|<center>Joan Lui|
 «L’uomo perfetto»
 «Sex Without Love»
 «Il tempio»
 «Mistero»
 «Lunedì»
 «Qualcosa nascerà»
 «Splendida e nuda»
 «L’ora è giunta»
 «La prima stella»
|<center>Clan, CLN 20485
|-
|<center>
|<center>I miei americani 2|
 «Veronica verrai»
 «Gelosia»
 «Ma come fa la gente sola»
 «Mi scade»
 «Vivrò per lei»
 «Seguirò chi mi ama»
 «L`ascensore»
 «È finita»
 «Un’altra ragazza»
 «Crederò»
|<center>Clan, CLN 20545
|-
|<center>
|<center>La pubblica ottusità|
 «La pubblica ottusità»
 «Dolce rompi»
 «È ancora sabato»
 «Fresco»
 «L’ultimo gigante»
 «C'è qualcosa che non va»
 «Mi attrai»
 «La luce del sole»
|<center>Clan, CLN 20699
|-
|<center>
|<center>Il re degli ignoranti|
 «Il re degli ignoranti»
 «Letto di foglie»
 «L’uomo di Bagdad il cow-boy e lo zar»
 «Preludio imperiale»
 «La più migliore»
 «La terza guerra mondiale»
 «Preludio vento del passato»
 «Fuoco»
 «Buono come il pane»
 «Cammino»
|<center>Clan, 9031 74439-1
|-
|<center>
|<center>Quel punto|
 «Quel punto»
 «La casa dell’amore»
 «Rap»
 «Il seme del rap»
 «Attraverso me»
 «I want to know 1»
 «I want to know 2»
 «La trappola»
 «Ja tebia liubliu»
 «La camera 21»
 «Uh… uh…»
 «Rifugio bianco»
 «Sanmatio»
|<center>Clan, 4509 97319-1
|-
|<center>
|<center>Arrivano gli uomini|
 «Cosi come sei»
 «Arrivano gli uomini»
 «Torno a settembre»
 «Balla con me»
 «Scusami»
 «Solo da un quarto d’ora»
 «Ti lascio vivere»
 «Ti lascio vivere (reprise)»
 «Vento d’estate»
 «Cercami»
 «La gonna e l’insalata»
|<center>Clan, CLCD 74321 381192
|-
|<center>
|<center>Mina Celentano|
 «Acqua e sale»
 «Brivido felino»
 «Io non volevo»
 «Specchi riflessi»
 «Dolce fuoco dell’amore»
 «Che t’aggia di»
 «Io ho te»
 «Dolly»
 «Sempre sempre sempre»
 «Messaggio d’amore»
|<center>Clan/PDU, 90011
|-
|<center>
|<center>Io non so parlar d’amore|
 «Gelosia»
 «L’emozione non ha voce»
 «L’arcobaleno»
 «Una rosa pericolosa»
 «Qual’è la direzione»
 «Angel»
 «L’uomo di cartone»
 «Le pesche d’inverno»
 «Senza amore»
 «Il sospetto»
 «Mi domando»
 «Sarai uno straccio»
|<center>Clan, CLN 13641
|-
|<center>
|<center>Esco di rado e parlo ancora meno|
 «Per averti»
 «Apri il cuore»
 «Lago rosso»
 «Quello che non ti ho detto mai»
 «Ti prenderò»
 «Tir»
 «Se tu mi tenti»
 «Africa»
 «Io sono un uomo libero»
 «Le stesse cose»
 «Il figlio del dolore»
 «Index»
|<center>Clan, CLN 20482
|-
|<center>
|<center>Per sempre|
 «Confessa»
 «Mi fa male»
 «Più di un sogno»
 «Per sempre»
 «Una luce intermittente»
 «Respiri di vita»
 «Dimenticare e ricominciare»
 «Vite»
 «Pensieri nascosti»
 «Шаги, которые мы делаем»
 «Per vivere»
 «Radio Chick»
|<center>Clan, CLN 20511
|-
|<center>
|<center>C’è sempre un motivo|
 «Ancora vivo»
 «Marì Marì»
 «C'è sempre un motivo»
 «Valeva la pena»
 «Lunfardia»
 «Verità da marciapiede»
 «Quel casinha»
 «L’ultima donna che amo»
 «In quale vita?»
 «Proibito»
 «Vengo dal jazz (Bensonhurst Blues)»
|<center>Clan, CLN 20551
|-
|<center>
|<center>Dormi amore, la situazione non è buona|
 «Hai bucato la mia vita»
 «Aria… non sei più tu»
 «Dormi amore»
 «La situazione non è buona»
 «Ragazzo del sud»
 «Vorrei sapere»
 «Anna Magnani»
 «Fiori»
 «Fascino»
 «I tuoi artigli»
 «Extra» (Bonus)
|<center>Clan, CLN 2058
|-
|<center>
|<center>Facciamo finta che sia vero|
 «Non ti accorgevi di me»
 «Ti penso e cambia il mondo»
 «Facciamo finta che sia vero»
 «Non so più cosa fare»
 «Anna parte»
 «Fuoco nel vento»
 «La cumbia di chi cambia»
 «La mezza luna»
 «Il mutuo»
|<center>Universal Music, Clan Celentano CLN 2098
|-
|<center>
|<center>Adriano Live|
CD1 — Live
 «Svalutation»
 «Si è spento il sole»
 «La cumbia di chi cambia»
 «L’emozione non ha voce»
 «Pregherò»
 «Mondo in mi 7°»
 «Soli»
 «L’arcobaleno»
 «Storia d’amore»
 «Medely: Ringo»
 «Il ragazzo della via Gluck»
 «Città senza testa»

CD2 — Best
 «Solo un quarto d’ora»
 «Io sono un uomo libero»
 «Quel casinha (с Сезарией Эвора)»
 «24.000 baci»
 «Nata per me (remix)»
 «Dormi amore»
 «Tir»
 «Per sempre»
 «Gelosia»
|<center>Universal Music, Clan Celentano CLN 2111
|-
|<center>
|<center>Le migliori|
 «Amami amami» 
 «È l’amore» 
 «Se mi ami davvero» 
 «Ti lascio amore» 
 «A un passo da te»
 «Non mi ami» 
 «Ma che ci faccio qui» 
 «Sono le tre» 
 «Il bambino col fucile» 
 «Quando la smetterò» 
 «Come un diamante nascosto nella neve»
 «Prisencolinensilnainciusol»

|<center>Sony Music, Clan Celentano
|-
|}

 Сборники 
  — Pioggia di successi  — Adriano hits  — La storia di uno… Adriano Celentano  — Il meglio di Adriano Celentano  — Antologia (1957—1980)   — Il tempo se ne va compilation musica  — Il cinema di Adriano  — Le volte che Adriano è stato primo  — Antologia '57-'87 (6 дисков)
  — Superbest  — Alla corte del Remix  — Le origini di Adriano Celentano vol.1  — Le origini di Adriano Celentano vol.2  — Questa è la storia di uno di noi  — Il cuore, la voce  — Le volte che Celentano è stato primo  — TRE (cofanetto)  — Unicamente Celentano (три диска)
  — Fantastica / La mia storia…  — L’animale (две новые песни)
  — Claudia Mori Collection  — Il ribelle rock! — Sony Music
  — Il meglio di Adriano Celentano — NAR International
  — Antologia Italian Style — Venus Distribuzione
  — Questa è la storia di uno di noi — Universal
  — …Adriano — Universal

 Трибьют-альбомы 
  — Deus  — I miei americani  — I miei americani 2 Ремиксы 
  — Alla corte del remix — Clan, CLCD 74321 331042

 Саундтреки 
  — Er più – Storia d’amore e di coltello  — Yuppi du  — Geppo il folle  — Segni particolari: Bellissimo  — Joan Lui  — Adrian Концертные альбомы 
  — Me, live!  — Adriano Live Синглы 

 — «Voglio prendere il sole»
  — «Prisencolinensinainciusol Remixes (maxi single)»
  — «Cosi come sei»
  — «Arrivano gli uomini»
  — «Solo da un quarto d'ora»
  — «Acqua e sale»
  — «Gelosia»
  — «L’emozione non ha voce»
  — «L’uomo di cartone»
  — «Una rosa pericolosa»
  — «Qual è la direzione»
  — «Mi domando»
  — «L'arcobaleno»
  — «Senza amore»
  — «Le pesche d'inverno»
  — «Per averti»
  — «Apri il cuore»
  — «Ti prenderò»
  — «Quello che non ti ho detto mai»
  — «Tir»
  — «Le stesse cose»
  — «Confessa»
  — «Per sempre»
  — «Più di un sogno»
  — «Mi fa male»
  — «C'è sempre un motivo»
  — «Marì Marì»
  — «Ancora vivo»
  — «Valeva la pena»
  — «L'indiano»
  — «Oh Diana»
  — «Hai bucato la mia vita»
  — «La situazione non è buona»
  — «Dormi amore»
  — «Fiori»
  — «Aria… non sei più tu»
  — «Sognando Chernobyl»
  — «La cura»
  — «Non ti accorgevi di me»
  — «Non so più cosa fare»
  — «Ti penso e cambia il mondo»
  — «Anna parte»
  — «La cumbia di chi cambia»
  — «Ti fai del male»
  — «Io non ricordo (da quel giorno tu)»
  — «Mai nella vita»
  — «Amami amami»
  — «A un passo da te (Ragione e sentimento)»
  — «Ma che ci faccio qui»
  — «Se mi ami davvero»
  — «Eva»

 Видеоклипы 

 1991 — «Il re degli ignoranti»
 1991 — «Fuoco»
 1994 — «Il ragazzo della via Gluck» (live '94)
 1998 — «Che t’aggia di'»
 1999 — «Gelosia»
 1999 — «L’emozione non ha voce»
 1999 — «L’arcobaleno»
 1999 — «Qual’è la direzione»
 2000 — «Per averti»
 2000 — «Quello che non ti ho detto mai»
 2002 — «Confessa»
 2002 — «Mi fa male»
 2002 — «Per sempre»
 2002 — «I passi che facciamo»
 2004 — «C'è sempre un motivo»
 2004 — «Lunfardia»
 2004 — «Quel casinha»
 2007 — «Fiori»
 2008 — «Sognando Chernobyl»
 2011 — «Non so più cosa fare»
 2013 — «Io non ricordo (da quel giorno tu)»
 2016 — «Amami amami»
 2016 — «Se mi ami davvero»
 2016 — «È l'amore»
 2016 — «Prisencolinensinainciusol»
 2017 — «A un passo da te»
 2017 — «Ma che ci faccio qui»
 2017 — «Eva»

 DVD 

  — Per sempre  — C’è sempre un motivo  — C'è sempre un motivo + L’Indiano  — Facciamo finta che sia vero (CD+DVD)
  — Adriano Live'' (2CD+DVD)

См. также 
 Фильмография Адриано Челентано

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Адриано Челентано
 Фан-клуб — русские страницы

Адриано Челентано
Челентано, Адриано
Челентано, Адриано
Челентано, Адриано